Retraitehuis (gebouw), een locatie waar men zich ter retraite voor een beperkte periode kan terugtrekken om tot bezinning te komen.
Retraitehuis (Roermond)
Retraitehuis (Uden)
Retraitehuis De Thabor in Rotterdam
Retraitehuis De Vluchtheuvel in Bergen (Noord-Holland)
Retraitehuis Schinnen
Retraitehuis Seppe
Retraitehuis Sint Alphonsus in Amersfoort
Retraitehuis Sint Clemens in Noordwijkerhout

Overige (voormalige) retraitehuizen:
Cenakel (Tilburg)
De Zwanenhof in Zenderen
Guldenberg (Helvoirt)
Huize Manresa in Venlo
Monseigneur Laurentius Schrijnenhuis in Heerlen